Dorofeeva se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 E.A. Dorofeeva
 Lubov V. Dorofeeva